Роман Александрович Дорохов (15 октября (2 октября), 1915, село Мало-Понюшино Барнаульского уезда Томской губернии (ныне г. Алейск Алтайского края), Российская империя — 6 мая 1964) — советский партийный деятель, первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС в 1960—1964 годах.

Биография 
Окончил Барнаульский педагогический техникум и Томский педагогический институт. Член ВКП(б) с 1942 года.

 В 1934—1939 годах — заведующий начальной школы, директор средней школы, инспектор районного отдела народного образования.
 В 1939—1947 годах — в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
 В 1947—1949 годах — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Алтайского краевого комитета ВКП(б).
 В 1949—1955 годах — 1-й секретарь Благовещенского районного комитета ВКП(б)-КПСС (Алтайский край).
 В 1955—1960 годах — заместитель председателя Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета.
 В 1960—1964 годах — 1-й секретарь Областного комитета КПСС Горно-Алтайской автономной области.

Депутат Верховного Совета РСФСР IV созыва работали с 1955 по 1959 годы.

Делегат XXII съезда КПСС (1961).

В 1962 году избран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Награды 
Награждён Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й степени, 4 медалями.

Примечания

Источники 
 Сведения о первых секретарях обкома и горкома партии.
 Дорохов Р. А. в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского государства.

Первые секретари Горно-Алтайского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Выпускники Томского государственного педагогического университета
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Алтайского краевого совета